Bunium perotii är en flockblommig växtart som beskrevs av Braun-blanq. och René Charles Maire. Bunium perotii ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
perotii